Schürpf ist der Familienname folgender Personen:

 Natalie Schürpf (* 1993), Schweizer Unihockeyspielerin
 Pascal Schürpf (* 1989), Schweizer Fußballspieler